Альбер Бертлен (; 26 июля 1872, Париж — 19 июня 1951, там же) — французский .

Окончил Парижскую консерваторию, где учился у Теодора Дюбуа, Жюля Массне, Рауля Пюньо и Шарля Мари Видора. Преподавал там же, оставил четырёхтомный учебник композиции (1931—1934). Написал оперу, симфонию, симфоническую поэму «Сакунтала», две оратории, скрипичную и виолончельную сонаты. Выступал также как музыкальный критик. Умер в Париже в 1951 году и был похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Примечания 

Академические музыканты Франции